A holland nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Assenben rendezték június 25-én.

A MotoGP-ben Ben Spies végzett az élen Casey Stoner és Andrea Dovizioso előtt, a Moto2 versenyét Marc Márquez nyerte, megelőzve Kenan Sofuoğlut és Bradley Smith-t. A nyolcadliteresek Maverick Viñales, Luis Salom, Sergio Gadea sorrendben állhattak dobogóra.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye
A kezdődő eső miatt a 22 körösre tervezett futamot a 14. kör után leintették.

Források 

H
M